Инада — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии
 Инада, Томоми (род. 1957) — японский юрист и политик, министр обороны Японии с 3 августа 2016 года.
 Инада, Эцуко (1924—2003) — японская фигуристка, выступавшая в женском одиночном разряде.

Другое
 Инада (порт) — турецкий порт Восточной Румелии Турции, на юго-западном берегу Черного моря.